Parpart ist der deutsche Name dreier Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Paprotno (Karnice) (ehemals Parpart, Kreis Greifenberg/Pommern)
 Paprotno (Mielno) (ehemals Parpart, Kreis Köslin/Pommern)
 Paproty (ehemals Parpart, Kreis Schlawe/Pommern)

Parpart ist  der Familienname folgender Personen:
 Adolf Ludwig Agathon von Parpart (1806–1867), Gutsherr, Komponist und Astronom